Alles is Liefde (film), Nederlandse film uit 2007
 Alles is Liefde (single), single van de Nederlandse groep BLØF
 Alles is Liefde (televisieserie), Nederlandse televisieserie uit 2012